Eine Parteikontrollkommission ist ein Kontroll- und Disziplinarorgan vor allem in Kommunistischen Parteien. Insbesondere:

 Zentrale Parteikontrollkommission der SED
 Zentrale Kontrollkommission der KPdSU